Paternus ist der Name, Familienname oder das Cognomen folgender Personen:

 Paternus mehrere römische Personen
 Aulus Atinius Paternus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Claudius Paternus Clementianus, römischer Statthalter
 Lucius Aemilius Paternus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Marcus Gongius Paternus Nestorianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Iulius Paternus, römischer Centurio (Kaiserzeit)